Непейвода — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Непейвода, Евгений Иванович (род. 1989) — российский регбист.
 Непейвода, Николай Николаевич (род. 1949) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук, профессор.